Skanse gav have flere betydninger:

 Skanse (forsvarsanlæg): et til forsvarsanlæg 
 Skanse (skibsdæk): agterste del af skibets øverste dæk

Se også 

 Skansen (Stockholm) - et frilandsmuseum og zoologisk have på Djurgården i Stockholm, Sverige
 Skansen (Aarhus) - en bygning i Aarhus
 Skansen (Tromsø) - fæstningsværk i Tromsø